Hrvatska:
 Trnovo (Generalski Stol), naselje u općini Generalski Stol

Bosna i Hercegovina:
 Trnovo (FBiH), općina u Sarajevskoj županiji, FBiH
 Trnovo (RS), gradsko naselje i općina u RS, BiH
 Trnovo (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Trnovo (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Trnovo (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići

Crna Gora:
 Trnovo (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar

Slovačka:
Trnovo (Martin, Slovačka), općina u Okrugu Martin 

Slovenija:
Trnovo (Nova Gorica, Slovenija), naselje u sastavu općine Nova Gorica
Trnovo ob Soči, naselje u sastavu općine Kobarid  

Bugarska
 Veliko Trnovo, grad u Bugarskoj
 Malko Trnovo, grad u Bugarskoj